Symfoni nr 10 av olika kompositörer:
Havergal Brians symfoni nr 10
David Diamonds symfoni nr 10
Joseph Haydns symfoni nr 10
Hans Werner Henzes symfoni nr 10
Vagn Holmboes symfoni nr 10
Alan Hovhaness Symfoni nr 10
Gustav Mahler symfoni nr 10
Darius Milhauds symfoni nr 10
Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nr 10
Nikolaj Mjaskovskijs symfoni nr 10
Allan Petterssons symfoni nr 10
Edmund Rubbras symfoni nr 10, Sinfonia da Camera
William Schumans symfoni nr 10, American Muse
Dmitrij Sjostakovitj symfoni nr 10
Robert Simpsons symfoni nr 10
Heitor Villa-Lobos symfoni nr 10, Amerindia

Listor över symfonier